Eerens ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Jacques de Eerens (1781–1840), dänischer Generalmajor
 Ilse Eerens (* 1982), belgische Opernsängerin (Sopran)